Не́мченко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Немченко Анна Романівна — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Нємченко Віктор Миколайович (1917—1981) — дослідник історії України, доцент кафедри історії України Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.
 Немченко Володимир Петрович — український науковець, кандидат технічних наук, професор.
 Немченко Іван Васильович — письменник, літературознавець.
 Немченко Іван Олександрович  — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Немченко Євген Костянтинович — радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер.
 Немченко Олег Володимирович (1974) — російський та чорногорський борець греко-римського стилю та тренер, бронзовий призер чемпіонату Європи, володар та срібний призер Кубків світу, чемпіон Всесвітніх ігор військовослужбовців.
 Немченко Олександр Дмитрович — український актор кіно і драми, заслужений артист УРСР.